Plaats in Indonesië
 Sukadamai (Geureudong Pase), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Sukadamai (Lueng Bata), een plaats in het bestuurlijke gebied Banda Aceh in de provincie Atjeh
 Sukadamai (Tebing Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Sukadamai (Gunung Alip), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukadamai (Natar), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukadamai (Hinai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sukadamai (Pulo Bandring), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Sukadamai (Pangkalan Lapam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Damai, doorverwijspagina